Weilerbach kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Weilerbach, Luxemburg, ort i kantonen Echternach,

Tyskland 

 Weilerbach, Kaiserslautern – kommun i Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz,